Дикман (, , ) — немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:

 Дикман, Август (1912—1943) — немецкий офицер войск СС, кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами.
 Дикман, Джанет (род. 1954) — американский стрелок из лука.
 Дикман, Иоганнес (1893—1969) — политический деятель ГДР.
 Дикман, Йеспер (род. 2001) — шведский футболист, полузащитник.
 Дикманн, Каролина (род. 1978) — бразильская киноактриса.